Pak je lahko:

 Pak, nemška vojaška kratica za več protioklepnih topov
 Pak, priimek več znanih ljudi
 Pack ali Pak (Packsattel), prelaz na Golici oz. zahodnoštajerskem hribovju v Avstriji
 pogovorni izraz za hokejski plošček